Gzy, une gmina dans le powiat de Pułtusk, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Gzy, le chef-lieu de cette gmina.